Boesen bzw. Bösen ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Boesen (* 1976), dänischer Badmintonspieler
 August Wilhelm Boesen (1812–1857), dänischer Maler
 Lasse Boesen (* 1979), dänischer Handballspieler und -trainer
 Mia Boesen (* 1988), dänische Handballspielerin
 Willibald Bösen (* 1938), deutscher Theologe

Bösen steht zudem für:
 Bösen (Clenze), Ortsteil der Gemeinde Clenze in Niedersachsen